Вальдеморильо ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Куэнка-дель-Гвадаррама. Занимает площадь 93,7 км². Население — 11 545 человек (на 2011 год). Расстояние до административного центра провинции — 42 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Мадрида
Муниципалитеты Мадрида